Angelo Del Toro – avvocato e politico statunitense
 Benicio del Toro – attore portoricano
 Emiliano Mercado del Toro – supercentenario e militare portoricano
 Guillermo del Toro – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore messicano
 Miguel del Toro – giocatore di baseball messicano
 Ulises Rosales del Toro – militare e politico cubano